Аве́ркиева — женская форма фамилии .

Известные носительницы 
 Аверкиева, Елена Ивановна (1850—1918) — российская революционерка, народница.
 Аверкиева, Юлия Павловна (1907—1980) — советский этнограф.